Gary Glen (Livingston, 22 de março de 1990) é um futebolista escocês. Atua no Hearts, na posição de atacante.

Futebolistas da Escócia